Линда Гейл Бёрджесс (; род. 27 июля 1969 года, Мадисон, Алабама, США) — американская профессиональная баскетболистка, выступала в женской национальной баскетбольной ассоциации. Не выставляла свою кандидатуру на драфт ВНБА 1997 года, однако до старта дебютного сезона ВНБА подписала контракт с клубом «Лос-Анджелес Спаркс». Играла на позиции лёгкого форварда. После окончания игровой карьеры вошла в тренерский штаб команды NCAA «Уэст Алабама Тайгерс». Затем работала главным тренером команды NAIA «Стиллман Тайгерс».

Ранние годы 
Линда Бёрджесс родилась 27 июля 1969 года в городе Мадисон (штат Алабама).

Студенческая карьера

Профессиональная карьера

Тренерская карьера

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте WNBA.com
 Статистика в WNBA на сайте Basketball-reference.com 

Баскетболисты США
Баскетбольные тренеры США
Игроки «Лос-Анджелес Спаркс»
Игроки «Сакраменто Монархс»
Игроки ЖБК «Бней Иегуда»
Игроки ЖБК «Электра» Рамат-ха-Шарон